Charlotte FitzRoy (5. září 1664 – 17. února 1718), provdaná Charlotte Lee, hraběnka z Lichfieldu, byla nemanželská dcera anglického krále Karla II. s jednou z jeho nejznámějších milenek, Barbarou Palmer, hraběnkou z Castlemaine a vévodkyní z Clevelandu. Charlotte, známá svou krásou, se ve 12 letech provdala za Edwarda Lee, 1. hraběte z Lichfieldu, s nímž měla velkou rodinu.

Dětství 
Charlotte se narodila 5. září 1664 jako čtvrté dítě a druhá dcera Barbary Palmer, hraběnky z Castlemaine a vévodkyně z Clevelandu, která byla jediným potomkem Williama Villierse, 2. vikomta Grandisona. Po narození byla Charlotte svěřena do péče guvernantky v Berkshire House.

Charlottina matka sice žila odděleně od svého manžela Rogera Palmera, 1. hraběte z Castlemaine, ale stále za něj byla vdaná. Hrabě nebyl otcem žádného dítěte své manželky; Charlotte a její sourozenci byli nemanželskými potomky matčina královského milence, krále Karla II. Král dceru uznal za svou, a tak se narodila s příjmením FitzRoy – „dítě krále“.

Diarista Samuel Pepys poznamenal, že dítě mělo pravděpodobně dobré vyhlídky na manželství: „Mylady Castlemayne [Barbara Palmer] s radostí řekla, že její dcera (ne starší než jeden rok nebo dva) bude první u dvora, která se provdá ...“

Charlotte byla oblíbenou neteří Jakuba, vévody z Yorku, mladšího bratra krále Karla II., který později vládl jako Jakub II. Historik John Heneage Jesse o Charlottě FitzRoy napsal: „Víme o ní jen málo, kromě toho, že byla krásná“. Jako dítě byla Charlotte namalována dvorním malířem Peterem Lely, hlavním portrétistou Karla II. Na obrazu Charlotte sedí se svým indickým pážetem, drží trs hroznů a oblečená je v růžovém hedvábí.

Historička umění Anna Brownell Jamesonová popsala Charlottu jako dívku, která „soupeřila se svou matkou v kráse, ale ve všech ostatních ohledech se jí rozhodně nepodobala.“

Zdá se, že Karel II. byl milujícím otcem. V roce 1682 Charlottě napsal: „Musím vám říci, jsem rád, že slyším, že jste s dítětem, a doufám, že Vás tu zanedlouho uvidím, abych se mohl uspokojit tím, že vám povím, jak moc vás miluji a jak jsem Váš skutečně laskavý otec, král Karel.“

Manželství a potomci 
16. května 1674, před jejími desátými narozeninami, byl domluven Charlottin sňatek s Edwardem Lee; sňatek se uskutečnil 6. února 1677, když jí nebylo ani třináct let. Když v roce 1672 zemřel Charles Stewart, 3. vévoda z Richmondu a 6. vévoda z Lennoxu, stal se Edward hrabětem z Lichfieldu. Charlotte obdržela věno ve výši 18 000 liber a jejímu manželovi byla přidělena roční renta 2 000 liber.

Manželé spolu měli osmnáct dětí:

 Charlotte Lee, lady Baltimore (13. března 1678 – 22. ledna 1721)
 Charles Lee, vikomt Quarendon (6. května 1680 – 13. října 1680)
 Edward Henry Lee, vikomt Quarendon (1681 – 21. října 1713)
 James Lee (1681 – 1711)
 Francis Lee (14. února 1685 – zemřel mladý)
 Anna Lee (29. června 1686 – 1716)
 Charles Lee (5. června 1688 – 3. ledna 1708)
 George Lee, 2. hrabě z Lichfieldu (12. března 1690 – 15. února 1743)
 Francis Henry Fitzroy Lee (10. září 1692 – zemřel mladý)
 Elizabeth Lee (26. května 1693 – 29. ledna 1739)
 Barbara Lee (3. března 1695 – 1729)
 Mary Isabella Lee (6. září 1697 – 28. prosince 1697)
 Fitzroy Lee (10. května 1698 – zemřel mladý)
 FitzRoy Henry Lee (2. ledna 1699 – 14. dubna 1750)
 William Lee (24. června 1701 – zemřel mladý)
 Thomas Lee (25. srpna 1703 – zemřel mladý)
 John Lee (3. prosince 1704 – zemřel mladý)
 Robert Lee, 4. hrabě z Lichfieldu (3. července 1706 – 3. listopadu 1776)

Charlotte Lee zemřela 17. února 1718 ve věku 53 let, dva roky po svém manželovi. Pohřbena byla na hřbitově Všech svatých ve Spelsbury.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anglické hraběnky
Levobočci anglických králů
Stuartovští levobočci
Narození 5. září
Narození v roce 1664
Úmrtí 17. února
Úmrtí v roce 1718
Ženy